Barene steht für:

 Barena, eine für die Lagune von Venedig typische Form der Salzmarsche
 Barene (Malaka Tengah), eine Verwaltungseinheit in Westtimor, Indonesien
 Barene (Stadt), Stadt unweit von Ekbatana in Kleinasien